iPhone SE může označovat více modelů chytrých telefonů společnosti Apple:

 IPhone SE (1. generace) – vydán v roce 2016
 IPhone SE (2. generace) – vydán v roce 2020
 IPhone SE (3. generace) – vydán v roce 2022